El malvado Carabel puede hacer referencia a:

El malvado Carabel (1931), novela de Wenceslao Fernández Flórez.
El malvado Carabel (1935), película de Edgar Neville de 1935, adaptación de la novela.
El malvado Carabel (1956), película de Fernando Fernán Gómez, adaptación de la novela.
El malvado Carabel (1962), película de Rafael Baledón, adaptación de la novela.